

Biografia 
Cresciuto con la passione per il ballo decise di frequentare e diplomarsi presso la Public Academy For The Performing Arts. In seguito divenne anche attore partecipando ad alcuni episodi di serie televisive.

Filmografia 
Cold Case (Cold Case), nell'episodio "Shuffle, Ball Change" (2007) 
CSI: Crime Scene Investigation (CSI: Crime Scene Investigation), nell'episodio "A La Cart" (2007)
Desert Son (2009)
Ghost Whisperer, nell'episodio "Una vita rubata" della quinta stagione (2010)
Grey's Anatomy – serie TV, episodio 7x04 (2010)

Collegamenti esterni